Светлица — многозначное слово:

 Светлица (помещение) — у восточных славян светлая парадная комната.

Топоним
 Светлица (приток Камы) — река в Пермском крае.
 Светлица (приток Нюмыда) — река в Республике Коми.
 Светлица (приток Чепцы) — река в Кировской области.
 Светлица — деревня Осташковского района Тверской области.
 Светлица — деревня Косинского района Пермского края.

Фамилия
 Светлица, Ирина Георгиевна (1917—2001) — советский художник-мультипликатор, участвовала в создании около 120 мультфильмов.